Sípanje označuje v fiziki dva pojava:

 V optiki označujemo z izrazom sipanje pojav, da vpadlo elektromagnetno valovanje, ki pada na površino, v tej vzbudi nihanje nabitih delcev, tako da ti sevajo sipano elektromagnetno valovanje v vse smeri. Pri tovrstnem sipanju ne prihaja do atomske ali molekulske absorpcije in emisije fotonov. Zgled je Rayleighovo sipanje.

 V jedrski fiziki in fiziki osnovnih delcev z izrazom sipanje označujemo pojav, pri katerem snop delcev usmerimo v tarčo, tako da vpadli osnovni delec ali ion interagira z jedri ali kakim drugim delcem v tarči, pri čemer se mu spremeni smer. Zgled je Rutherfordovo sipanje.

Glej tudi 
 Braggovo sipanje
 Ramanovo sipanje
 Thomsonovo sipanje
 Comptonovo sipanje

 
Jedro in osnovni delci
Optika